Лани́ — село в Україні, у Тиврівському районі Вінницької області. Населення становить 76 осіб. До XX століття — село Юрківці.

Галерея

Література 
 Я́ришівка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.575

Посилання  
 Село Юрківці на Черленківщині. 400 років. Історично-документальний нарис. А. Завальнюк, 2002. 
 Останній із визначних Щеньовських, К. Завальнюк, 2004.
 Погода в селі Лани 

Села Вінницької області
Населені пункти Вінницького району